Casaranesi – abitanti di Casarano
Casaranesi – abitanti di Manfio